Сент-Маргери́т-Лафіже́р, Сент-Марґеріт-Лафіжер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 160 км на південний захід від Ліона, 60 км на південний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Маргерит-Лафіжер на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Маргерит-Лафіжер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Маргерит-Лафіжер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш